Hiddessen (auch Hidessen) ist der Name

eines westfälischen Adelsgeschlechtes:
 Hiddessen (Adelsgeschlecht)

folgender Personen:
 Ferdinand von Hiddessen (1887–1971), deutscher Flugpionier und Politiker (NSDAP)
 Wilhelm Franz von Hiddessen (1768–1853) Freigraf von Warburg, später Landrat des Kreises Warburg
 Wilhelm Otto von Hiddessen, deutscher Landrat, Kreis Warburg (1832–1840)

Siehe auch:
 Hiddesen, Ortsteil von Detmold